Sant'Anđelo ima više značenja:
 Sant'Anđelo (Ankona)
 Sant'Anđelo (Areco)
 Sant'Anđelo (Askoli Pičeno)
 Sant'Anđelo (Kjeti)
 Sant'Anđelo (Kozenca)
 Sant'Anđelo (Kuneo)
 Sant'Anđelo (Firenca)
 Sant'Anđelo (Frozinone)
 Sant'Anđelo (Napulj)
 Sant'Anđelo (Peruđa)
 Sant'Anđelo (Pezaro i Urbino)
 Sant'Anđelo (Piza)
 Sant'Anđelo (Potenca)
 Sant'Anđelo (Ređo di Kalabrija)
 Sant'Anđelo (Rijeti)
 Sant'Anđelo (Salerno)
 Sant'Anđelo (Teramo)
 Sant'Anđelo (Venecija)
 Sant'Anđelo (Vibo Valencija)
 Sant'Anđelo (Viterbo)